Балашово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Балашово — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Балашово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Балашово — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.

Украина 
 Балашово — село в Фрунзовском районе Одесской области
 Балашово — село в Ивановском районе Херсонской области

СМ. также 

 Балашов